Drago – figura mitologica e dell'immaginario collettivo
Drago – figura araldica
Drago – simbolo dell'astrologia cinese

Biologia
Albero del drago – nome comune della pianta Dracaena draco
Drago di komodo – nome comune del rettile Varanus komodoensis
Drago volante – nome comune dei rettili del genere Draco
Drago marino comune – nome comune del pesce d'acqua salata Phyllopteryx taeniolatus
Drago barbuto – nome comune del rettile Pogona Vitticeps

Letteratura, film, fumetti, animazione, videogiochi
Drago d'oro – una delle creature più note delle ambientazioni di Dungeons & Dragons.
Drago Rinato – personaggio della saga La Ruota del Tempo; nella stessa saga "Drago" è anche il soprannome di Lews Therin Telamon.
Ivan Drago – personaggio del film Rocky IV.
Blackie Drago – personaggio dei fumetti dell'Uomo Ragno conosciuto come L'Avvoltoio
Drago – personaggio delle serie anime Bakugan - Battle Brawlers e seguiti

Mitologia e religione
Drago – figura citata nelle scritture ebraiche
Drago dell'Apocalisse – mostro citato nella Bibbia

Onomastica
Drago – nome proprio di persona slavo maschile

Persone
Antonino Drago – pacifista italiano
Antonino Drago – politico italiano
Aurelio Drago – ingegnere e politico italiano
Billy Drago, nome d'arte di William Eugene Burrows – attore statunitense
Ciro Drago – archeologo e politico italiano
Filippo Maria Drago – politico italiano
Franco Drago, all'anagrafe Francesco Drago – nuotatore italiano
Gago Drago – kickboxer olandese
Giulio Drago – ex calciatore italiano, di ruolo portiere
Giuseppe Drago – politico italiano
Eleonora Rossi Drago – attrice italiana
Ignazio Drago – scrittore italiano
Marco Drago – scienziato italiano
Marco Drago – scrittore e conduttore radiofonico italiano
Maria Drago – madre di Giuseppe Mazzini
Massimo Drago – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore
Tiziana Drago – politica italiana
Tony Drago – giocatore di snooker maltese
Ugo Drago – aviatore italiano
Vincenzo Drago – storico italiano

Altro 
 Drago – casa editrice internazionale con sede a Roma
Contrada del Drago – una delle diciassette contrade di Siena
Galassia Nana del Drago – una galassia

Pagine correlate
Draghi
Dragon
Dragone (disambigua)
Draco
Del Drago (disambigua)
Draghetti